My Valet é um filme de comédia norte-americano de 1915 em curta-metragem, escrito, produzido e dirigido por Mack Sennett, estrelando Raymond Hitchcock, Sennett e Mabel Normand. O filme foi lançado pelo Estúdios Keystone e Triangle Film Corporation, com uma duração de 33 minutos.

Cópias do filme encontram-se conservadas no Rochester University e na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.

Elenco 
Raymond Hitchcock ... John Jones
Mack Sennett ... John's Valet
Mabel Normand ... Mabel Stebbins
Fred Mace ... French Count
Frank Opperman ... Hiram Stebbins
Alice Davenport ... Mrs. Stebbins

Ligações externas 
 
 My Valet  no The New York Times

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett